Вероятность существования земной цивилизации — определяется для конкретного промежутка времени исходя из нескольких составляющих: вероятность уничтожения неживой материей (неземными факторами, напр., попадание в Землю крупного метеорита, астероида), солнечная активность, земными факторами — исчерпание критического ресурса, энергии, глобальное потепление), вероятность уничтожения живой материей (неразумная деятельность, смертельные вирусы), вероятность гомеостаза земной цивилизации (поддержка достаточного количества населения Земли)

 Вероятность существования внеземной цивилизации — см. Уравнение Дрейка